Narodowa Publiczna Teleradiokompania Ukrainy (Suspilne, ), alternatywnie JSC "UA: PBC" – ukraiński publiczny nadawca telewizyjny z siedzibą w Kijowie. 

W latach 1995–2016 nadawca był znany pod nazwą Narodowa Telekompania Ukrainy (ukr. Національна Телекомпанія України, Nacionałna Telekompanija Ukrajiny). W styczniu 2017 roku NTU połączyło się z nadawcą radiowym Ukraińskie Radio (ukr. Українське радіо), tworząc obecną firmę. NSTU jest spółką akcyjną, której 100% udziałów należy do państwa. Jej status reguluje ustawa „O telewizji publicznej i radiofonii Ukrainy”, przyjęta 17 kwietnia 2014 roku. 

NSTU nadaje dwa ogólnokrajowe kanały telewizyjne: UA:Perszyj i UA:Kultura, oraz cztery stacje radiowe (w tym jedną międzynarodową): UA:Ukrajińskoje Radio, UA:Radio Promiń, UA:Radio Kultura i Radio Ukraine International.

Historia 
Powstał 20 stycznia 1965 jako UT – Ukraińska Telewizja (ukr. Українське Телебачення).

Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1992 roku UT został zreorganizowany na DTRK (Państwowa Teleradiomówna Kompania Ukrainy, ukr. Державна телерадіомовна компанія України, ДТРК). Od 1993 roku jest członkiem Europejskiej Unii Nadawców.

W 2004 UT-2 zakończył swoje nadawanie. Na częstotliwościach UT-2 rozpoczął nadawanie kanał 1+1. UT-1 zmienił swoją nazwę na Perszyj.

Kanały telewizyjne i stacje radiowe

Kanały telewizyjne

Dawne kanały telewizyjne

Stacje radiowe

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona 

Telewizja na Ukrainie
Telewizje publiczne